La República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea.

Malta también puede referirse a:

Lugares 

Malta
Isla de Malta, una de las islas que componen del archipiélago de Malta.

Portugal
Malta (Vila do Conde), freguesia portuguesa del municipio de Vila do Conde.

Estados Unidos
Malta (Idaho), ciudad en el condado de Cassia, estado de Idaho.
Malta (Illinois), villa en el condado de DeKalb, estado de Illinois.
Municipio de Malta (condado de DeKalb, Illinois).
Malta, antiguo nombre de Windsor (Maine), pueblo en el condado de Kennebec, estado de Maine.
Municipio de Malta (condado de Big Stone, Minnesota).
Malta (Montana), ciudad en el condado de Phillips, estado de Montana.
Malta (Nueva York), pueblo en el condado de Saratoga, estado de Nueva York.
Malta (Ohio), villa en el condado de Morgan, estado de Ohio.
Municipio de Malta (condado de Morgan, Ohio).

Otros usos 
Malta (cereal) o malteado, proceso aplicado a los granos de cereal.
Malta (refresco), bebida gaseosa a base de malta.
 Nombre que recibe en Chile la cerveza negra.
Orden de Malta, orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el .
Malta (banda), dúo de música de Suecia.
Malta (Pokémon), personaje de Pokémon.